Jean(-)Jacques De Geer kan syfta på:

 Jean-Jacques De Geer (1666–1738), brukspatron
 Jean Jacques De Geer (1714–1781), godsägare
 Jean-Jacques De Geer (1737–1809), överkammarherre
 Jean Jacques De Geer (1792–1829), stabskapten
 Jean-Jacques De Geer (1863–1949), förste kammarherre